Swansea East steht für:

 Swansea East (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Swansea East (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales